Carl Jenkins est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Joshua Harto.

Il fait partie du groupe néonazi de la confrérie des Aryens.

Biographie

Saison 4 
Condamné en 2000, Jenkins arrive à Oz et désire immédiatement rejoindre le groupe des Aryens, dirigés par Vernon Schillinger. Son parrain dans la prison, James Robson, lui dit qu'il rejoindra leur groupe seulement s'il tue le leader des musulmans, Kareem Said. S'il n'y parvient pas, Robson dit à Jenkins qu'ils le donneront aux détenus noirs pour en faire leur esclave sexuel.

Lors du repas commun à tous les détenus, Jenkins entre avec une lame pour attendre le bon moment de tuer Said. Arrivé suffisamment proche de lui, il sort son couteau, mais le détenu Leroy Tidd se jette devant Said pour le protéger et reçoit le coup de couteau à la place.

Tidd meurt, ce qui met Said en colère et lui fait comprendre ce que Robson préparait contre lui.

Jenkins est placé en isolement en attendant son procès pour meurtre. Après une discussion avec Kareem Said, le Révérend Jeremiah Cloutier rend visite à Jenkins dans sa cellule pour le convaincre d'avouer que le meurtre était commandité par Robson, afin de sauver sa vie.

Jenkins finit par avouer, et le directeur Leo Glynn informe alors Robson que c'est le couloir de la mort qui l'attend, à la suite des aveux de son ex-protégé.

Schillinger (qui travaille dans la prison au service du courrier) est mis au courant et délivre à Jenkins une enveloppe « de la part de la confrérie ». Celle-ci contient une série de photographies de personnes (surtout des noirs) lynchées ou sauvagement pendues, avec le message « Amoureux des nègres ».

Craignant une vengeance, Jenkins se pend dans sa cellule.

Robson est alors disculpé du meurtre de Tidd, faute de preuves. Il va alors  Said pour le narguer. Said répond à sa provocation et tabasse Robson, puis l'envoie à l'hôpital.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Nazi de fiction
Prisonnier de fiction
Meurtrier de fiction